La Route nationale 48 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 48 en Belgique
 Route nationale 48 en Italie
 Route nationale 48 en France métropolitaine

Voir aussi